Ло́хан (; произносится /ˈloʊ.ən/, то есть /Лоуэн/, хотя некоторые произносят и /Лоухэн/) — ирландская фамилия.

Персоналии 
Мужчины
 Лохан, Дакота (род. 1996) — американский актёр.
 Лохан, Майкл Даглас (род. 1987) — американский актёр.
 Лохан, Майкл (род. 1960) — американский бизнесмен, телевизионная персона и актёр.

Женщины
 Лохан, Али (род. 1993) — американская актриса, певица и модель.
 Лохан, Дина (род. 1962) — американская телевизионная персона и менеджер, бывшая актриса.
 Лохан, Линдси (род. 1986) — американская актриса, певица, автор песен, модель и модельер.

См. также 
 Лухан

Примечания